Вілійська сільська рада — Рівненська область, Острозький район
 Вілійська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район